Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej 7 – (znany także jako Kay Suzanne Memorial Trophy 2011) siódmy turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w South West Snooker Academy w Gloucester (Anglia) w dniach 5–9 października 2011 roku.

Wzięło w nim udział ?? zawodników.

W finale Anglik Ronnie O’Sullivan pokonał Walijczyka Matthew Stevensa wynikiem 4–2.

Nagrody 

Zwycięzca: L10 000
II miejsce: L5 000

Półfinalista: L2 500
Ćwierćfinalista: L1 500

Ostatnia 16: L1 000
Ostatnia 32: L600
Ostatnia 64: L200

Łączna suma nagród: L50 000

Turniej główny

Runda pre-eliminacyjna

Runda 1 
Do 4 wygranych frame’ów

Runda 2 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe 

Niniejsza lista obejmuje tylko breaki, które padły w fazie głównej turnieju.

  David Gilbert 141
  Michael White 140, 126, 103, 101, 101
  Stuart Bingham 137
  Yu Delu 137
  Nigel Bond 137
  Ronnie O’Sullivan 136, 115, 107, 104, 103
  Aditya Mehta 133
  Martin Gould 130, 100
  John Higgins 130
  Liang Wenbo 130, 124
  Matthew Stevens 127, 127, 119
  Li Yan 127, 125
  Judd Trump 124
  Stephen Hendry 123, 112
  Lucky Vatnani 120
  Mark King 117
  Mark Allen 115, 113
  Mark Selby 115
  Mike Dunn 114
  Shaun Murphy 113, 112, 105
  Michael Holt 112, 105
  Andrew Higginson 109
  Dominic Dale 108
  David Morris 104
  Barry Hawkins 103
  Ben Harrison 103
  Liu Chuang 102, 101, 101
  Gerard Greene 100
  Andy Hicks 100

Przypisy 

Players Tour Championship 2011/2012
2011 w Anglii
Sport w Gloucester